Кенсей (яп: 剣 聖 — буквально «святий меч») — японське почесне звання, що присвоюється воїну з легендарною майстерністю володіння мечем.

Дехто вважає, що цей термін передбачає вищий ступінь досконалості (можливо, це охоплює і моральний вимір), ніж частіше використовуваний кенго (剣 豪) або «володар меча». Не слід плутати зі словом kenshi (剣 士), що означає фехтувальник.

Серед найвідоміших кенсеїв — Міямото Мусасі, хоча не всі застосовували б цей термін до нього. Інші історичні кенсеї часто були засновниками популярних шкіл фехтування.

Хоча такого письмового правила не існує, це звання має такий престиж, що заведено розуміти, що в будь-який момент часу не повинно бути більше одного кенсея.

Примітки 

Форми звертання
Нагороди Японії
Самураї
Японські бойові мистецтва